Паниа́гуа () — испанская фамилия:
 Паниагуа Корасао, Валентин (1936—2006) — перуанский политик, временный президент Перу (2000—2001).
 Паниагуа, Мойсес (род. 2007) — боливийский футболист, нападающий.
  (1821—1882) — мексиканский композитор.
 Паниагуа, Фернандо (род. 1988) — коста-риканский футболист, полузащитник. 
 Кардосо Паниагуа, Фернандо Давид (род. 2001) — парагвайский футболист, нападающий.
  (1960—2013) — колумбийский актёр
 Кинтеро Паниагуа, Хуан Фернандо (род. 1993) — колумбийский футболист, полузащитник.